een tussenvloer
 Mezzanine (uitgeverij), een voormalige naam van stripuitgeverij Ballon Comics
 Mezzanine (album), een album van Massive Attack uit 1998